
Termin -{RI}- ima više značenja.

 Roud Ajland, oznaka države
 Inhibitor preuzimanja ()
 Ribonukleazni inhibitor